Velennes (Oise)
 Velennes (Somme)